LVG peut signifier :
 Luftverkehrsgesellschaft, un constructeur aéronautique allemand
 Livingston, le nom de beaucoup de villes, lieux et familles